Aleksandr Andrejevitsj Archangelski (1846 - 1924), Russisch componist;
Aleksandr Alexandrovitsj Archangelski (1892 – 1978), Russisch vliegtuigontwerper.